Таежка — посёлок в Большеулуйском районе Красноярского края. Входит в состав Бобровского сельсовета.

География 
Посёлок находится в западной части края, в подтаёжно-лесостепном районе лесостепной зоны, при железнодорожной линии Ачинск — Лесосибирск, на расстоянии приблизительно 25 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от Большого Улуя, административного центра района. Абсолютная высота — 275 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17,9 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −18,2 °C (абсолютный минимум — −61 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 105 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 474 мм, из которых 341 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

История 
До 2014 года входил в состав Кытатского сельсовета.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,1 %, женщины — соответственно 46,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % из 211 чел.

Примечания 

Населённые пункты Большеулуйского района